Батьківщина (наголос — батьківщи́на) — рідний край, місце народження тієї чи іншої людини.
 Батьківщина (наголос — ба́тьківщина) — майно (рухоме і нерухоме), успадковане дітьми в Україні від батька.
 «Батьківщина» — Український військовий союз (1918).
 Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» — українська політична партія, заснована 9 липня 1999 року.
 «Батьківщина» () — російська політична партія, заснована 14 вересня 2003 року.
 Батьківщина () — американський політичний трилер телеканалу Showtime 2011 року.

Періодика 
 Батьківщина — виходила у Львові в 1879—1896 роках.
 Батьківщина (тижневик) — виходив у Львові в 1934—1939 роках.
 Батьківщина — коломийське видавництво 1930-их років, яке видавало однойменну газету.
 Батьківщина (коломийська газета) — виходила у Коломиї у 1933 році.
 Батьківщина (канадська газета).
 «Батьківщина» — газета, що виходила в італійському таборі військовополонених «Ріміні» в 1945—1947.

Населені пункти 
 Батьківщина — село, Житомирська область, Народицький район.

Див. також 
 Родіна